(1530-1571), gouverneur ; 
 Ferenc Török (né en 1935), athlète hongrois ;
 Ferenc Török (né en 1971), réalisateur hongrois.